Barón Rojo puede referirse a las siguientes personas:

 Manfred von Richthofen, el «Barón Rojo» (1892-1918), un piloto alemán de la Primera Guerra Mundial;
 Barón Rojo, un grupo de heavy metal español; 

 Michael Schumacher (1969), piloto de carreras alemán.

También puede referirse a:
 «Barón rojo», 6.ª canción del disco "27" del grupo argentino Ciro y Los Persas;
 Von Richthofen and Brown o The Red Baron, una película de 1971;
 El Barón Rojo, una serie de anime (1994-1995);
 El Barón Rojo, una película de 2008;
 Red Baron, videojuego de Atari de 1980;
 Red Baron, videojuego de Dynamix y Sierra de 1990;
 Barón Rojo Sur, barra brava del América de Cali.